Села:
 Айкаван — Вірменія, марз Армавір
 Айкаван — Вірменія, марз Ширак
 Айкаван — Нагірно-Карабаська Республіка, Гадрутський район
 Айкаван — Україна, Автономна Республіка Крим